Германская империя включала в себя 26 государств, наибольшим из которых было королевство Пруссия. Часть этих государств получила независимость в период исчезновения Священной Римской империи. Другие сформировались как суверенные государства после Венского конгресса 1815 года. Территории этих административных единиц не всегда были сплошными и неразрывными: такие государства, как королевство Бавария или великое герцогство Ольденбург, существовали в виде нескольких частей в результате исторических приобретений либо разделения ветвей правящего рода.

Королевства

Список королевств 
Ниже описаны провинции Германской империи, что имели статус королевства.

Ещё одно королевство, существовашее на землях Германии — королевство Ганновер, исторически тесно связанное с Британией, где правила Ганноверская династия, и поддержавшее Австрию в Австро-прусско-итальянской войне, в 1866 году было аннексировано Пруссией и преобразовано в провинцию Ганновер.

Административное деление королевств

Пруссия

Бавария

Вюртемберг

Саксония

Великие герцогства 

Исторически существовало также великое герцогство Гессен-Кассель, которое образовалось в ходе раздела ландграфства Гессен после смерти его правителя — Филиппа I в 1567 году. Его старший сын — Вильгельм IV получил северные владения со столицей в Касселе. В 1866 году Гессен-Кассель был аннексирован Пруссией, войдя в состав провинции Гессен-Нассау (Hessen-Nassau).

Герцогства 

Исторически также существовали следующие герцогства, которые при создании империи были упразднены:

Упразднённые герцогства

Княжества 
 Вальдек
 Липпе
 Рёйсс младшей линии
 Рёйсс старшей линии
 Шаумбург-Липпе
 Шварцбург-Зондерсхаузен
 Шварцбург-Рудольштадт

Вольные ганзейские города 
 Гамбург
 Любек
 Бремен

Имперские земли 
 Эльзас-Лотарингия (с 1871)

Колонии Германской империи

См. также 
 Административно-территориальное устройство Третьего рейха

Примечания

Ссылки 
 Статистические сведения по административным единицам Германской империи

Административное деление Германии